Ко́ло (від  — «колесо»), основне значення (математичне) — частина площини, що складається з точок, рівновіддалених від даної точки (центру); непряме значення (переважно в соціальних науках) — циклічність, замкненість, оточення тощо.

У точних науках 

 Коло в математиці — геометрична фігура.
 Велике коло — коло на сфері, що поділяє її на дві рівні половини.
 Мале коло — коло, утворене перетином сфери площиною не через центр сфери.
 Коло в фізиці — електричне коло.
 Велике коло кровообігу — шлях крові від лівого шлуночка до правого передсердя.
 Мале коло кровообігу — шлях крові від правого шлуночка до лівого передсердя.

У техніці 
 Коло — те ж саме, що й колесо.
 Коло — застаріла назва млинового посаду.
 Млинове коло — жорно чи водяне колесо.

У логіці 
 Хибне коло — логічна помилка в доведенні.
 Коло у визначенні — логічна помилка у визначенні понять.

У соціальних науках 
 Коло — соціальне оточення.

Топонім 

 Коло — місто в Кольському повіті Великопольського воєводства.
 Коло — гміна в Кольському повіті Великопольського воєводства.
 Коло — село в гміні Лазіська Опольського повіту Люблінського воєводства.
 Коло — село в гміні Броди Жарського повіту Любуського воєводства.
 Коло — село в гміні Сулеюв Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства.
 Коло — частина міста Богушув-Горце в Валбжиському повіті Нижньосілезького воєводства
 Коло — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві.
 Коло — частина села Цишиця в гміні Констанцин-Єзьорна Пясечинського повіту Мазовецького воєводства.
 Коло — частина села Нова Весь-Слядув у гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства.
 Коло — частина села Димітрув-Мали в гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства.
 Коло — частина села Ліґота в гміні Чеховіце-Дзедзіце Бельського повіту Сілезького воєводства.

Періодичні видання 
 «Коло» — часопис, що видається в Львові.
 «Коло» — громадсько-політична газета, що видається в Полтаві.
 «Коло» — видавництво в місті Дрогобич.

Інше 
 Коло — народний танець.
«Коло» — українська мережа маркетів.
 Коло кольорів — абстрактний ілюстративний спосіб відображення безперервності переходів між кольорами.
 Козацьке коло (козачий круг) — загальна військова рада козаків.
 Полярне коло — паралель на широті 66°33'38" в північній і південній півкулях.
 «Коло» — португальсько-французький кінофільм 2017 року.

Див. також 
 Круг (значення)
 Кільце
 Колесо (значення)